Трка на 800 метара у женској конкуренцији на јубиларном 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржана је 6., 7. и 9. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Паризу 2003. бранила је Марија Мутола из Moзамбика.

Земље учеснице 
Учествовало је 39 такмичарки из 32 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 800 метара пре почетка светског првенства 6. августа 2005. године:

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у трци на 800 метара пре почетка првенства (6. август 2005), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2005.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 2005. године. У квалификацијама су учествовале 39 такмичарке подељене у 5 група. Пласман у полуфинале избориле су по 4 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 4 атлетичарки са најбољим резултатима (кв).,

Почетак такмичења: Група 1 у 12:55; Група 2 у 13:04; Група 3 у 13:13; Група 4 у 13:22; Група 5 у 13:31 по локалном времену.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 7. августа 2005. године. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по 2 првопласиране из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,

Почетак такмичења: Група 1 у 19:40; Група 2 у 19:48 и Група 3 у 19:56 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 9. августа 2019. године у 21:35 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2005. на сајту WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном